Малая Сестра — река в Сестрорецке, впадает в Балтийское море.
 Малая Сестра — река в Московской области, приток Ламы.